Lützowstraße ist der Name verschiedener Straßen im deutschsprachigen Raum, darunter:

 Lützowstraße (Berlin), siehe Lützowplatz
 Lützowstraße (München)

Lützowstraße ist die Adresse folgender Objekte: